Monte D'Ouro Futebol Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 5 de junho de 1937.

História 
Após um longo período disputando campeonatos da liga local, o Monte D'Ouro, das cores verde, vermelho e branco, resolve se aventurar pelo caminho do profissionalismo ao se filiar em 1992 à FFERJ para as disputas do Campeonato Estadual.

Sua primeira e única participação em âmbito profissional se deu em 1992 na disputa do Campeonato Estadual da Segunda Divisão, na prática uma Terceira Divisão disfarçada, visto que o verdadeiro segundo nível havia se tornado Divisão Intermediária. 

A campanha é surpreendente. O clube se classifica em terceiro na primeira fase em seu grupo e avança para a segunda fase. Nesta perde cinco pontos pela utilização de jogadores em condição irregular. Ainda assim, fica em terceiro em seu grupo, mas não chega à final. Após essa disputa, a agremiação se licenciou das disputas profissionais.

Possui estádio próprio, o Ludovico Rodegheri. Suas cores são o verde, vermelho e o branco.

Títulos 
1966, 1967, 1970 (invicto), 1972, 1983, 1986 (invicto), 2002, Tetracampeão(2016,2017,2018,2019) - Campeão amador da Liga de Valença;
1983/2019 - Bi-Campeão Sul-Fluminense;

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de Valença (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1937
Fundações no Rio de Janeiro em 1937